Rio Maggiore è fiume della provincia di Bologna
 Rio Maggiore è un corso d'acqua situato a Livorno
 Rio Maggiore è un corso d'acqua vicino a Torino
 Rio Maggiore è un corso d'acqua di Levico Terme (TN)